April Phumo (Johannesburg, 1937) é um treinador de futebol sul-africano.

Carreira 
Fumo comandou a Seleção de Lesoto, em 1979.

Africa do Sul 
April Phumo comandou a Seleção Sul-Africana de Futebol na Copa das Nações Africanas de 2004.

Treinadores da Seleção Sul-Africana de Futebol
Treinadores da Copa das Nações Africanas de 2004